Fabrizio Capucci (1939- ), acteur et producteur de cinéma italien
Giancarlo Capucci (1931- ), footballeur italien
Hilarion Capucci (1922-2017), archevêque grec-catholique de Jérusalem de 1965 à 2017
Roberto Capucci (1930- ), créateur de mode italien